The Other Woman (album), een studioalbum van Renaissance uit 1994
The Other Woman (1954), een film uit 1954
The Other Woman (1983), een film uit 1983
The Other Woman (1995), een film uit 1995
The Other Woman (2008), een film uit 2008
The Other Woman (2014), een film uit 2014